Епархия Саскатуна:

 Епархия Саскатуна — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Саскатун, Канада. 
 Епархия Саскатуна — епархия Украинской грекокатолической церкви с центром в городе Саскатун, Канада.